Первый дивизион 1989 () — 45-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1989
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1989 году